Santa Brígida est une commune espagnole située sur l'île de Grande Canarie.
 Santa Brígida est une commune brésilienne située dans l'état de Bahia.
 Santa Brigida est une commune italienne de la province de Bergame.